Live at Yoshi’s ist der Titel von:
 Live at Yoshi’s (Dee-Dee-Bridgewater-Album), Jazzalbum von Dee Dee Bridgewater (2000)
 Live at Yoshi’s (Holdsworth-Pasqua-Album), Jazz-DVD von Allan Holdsworth und Alan Pasqua (2007)
 Live at Yoshi’s (Jing-Chi-Album), Jazzalbum von Jing Chi (2003)
 Live at Yoshi’s (Pat-Martino-Album), Jazzalbum von Pat Martino (2001)
 Live at Yoshi’s Volume One, Jazzalbum von Mulgrew Miller (2004)
 Live at Yoshi’s (Oregon-Album), Jazzalbum von Oregon (2002)
 Live at Yoshi’s, Vol. 1, Jazzalbum von Jessica Williams (2004)